Nevşehir (stad), een stad in Turkije
Nevşehir (provincie), een provincie in Turkije
Nevşehir (district), een district in deze provincie